Ludwigstraße 19 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Ludwigstraße 19 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ludwigstraße 19 (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen